A Ordem DeMolay, é uma organização discreta, patrocinada pela maçonaria, fundada nos Estados Unidos. Foi estabelecida no Brasil em 16 de agosto de 1980 pelo maçom Alberto Mansur e difere em certos pontos da tradicional americana. Devido à decisão do Supremo Conselho em 2004, a legitimidade da representação da Ordem no país ficou em disputa judicial no período de 2004-2019, quando em nota conjunta no dia 9 de novembro de 2019 foi dado início ao processo de unificação, concluído no ELOD de 2019.

Histórico

Antecedentes e fundação 
Alberto Mansur, fundador da Ordem DeMolay no Brasil, tomou conhecimento da existência da ordem em 1970, através da leitura do The New Age – July 1969, um comemorativo do cinquentenário da Ordem. A partir de então, interessou-se em trazê-la para o Brasil, revelando esse desejo ao Soberano Grande Comendador norte-americano George A. Newbury em 1974. Cinco anos depois, em 1979, o então Grande Mestre Internacional C.C. “Buddy” Faulkner, líder e entusiasta da Ordem, autorizou Mansur a fundar a Ordem DeMolay no Brasil, nomeando-lhe, em 1980, Membro do Supremo Conselho Internacional e Oficial Executivo da Ordem DeMolay para o Brasil.

Divisão em dois Supremos Conselhos e Unificação 
Em 12 de abril 1985 Alberto Mansur se torna o primeiro Grande Mestre da Ordem DeMolay no Brasil. É então instalado o Supremo Conselho da Ordem DeMolay para o Brasil (SCODB), com um tratado estre ele e o International Supreme Council of the Order of DeMolay, fundado por Frank Sherman Land em Kansas City, atual DeMolay Internacional. Em 1997, doze anos após a fundação do SCODB, Alberto Mansur foi questionado por lideranças nacionais, entre elas o Grão-Mestre da Grande Loja do Estado de São Paulo (GLESP), Salim Zugaib, pelo fato de que, passados doze anos, a Ordem DeMolay não havia tido outro Grande Mestre Nacional (o administrador geral da Ordem) além de Mansur. Não havendo conciliação o Supremo Conselho divide-se em dois e é então, em 2004, é instalado o Supremo Conselho da Ordem DeMolay para a República Federativa do Brasil (SCODRFB).

Após a criação da segunda instituição administrativa para a Ordem DeMolay no Brasil e a retirada do apoio do DeMolay Internacional em relação ao Supremo Conselho da Ordem DeMolay para o Brasil (SCODB) iniciou-se uma série de processos judiciais, principalmente em torno da titularidade da marca DeMolay.

No ano de 2019, após diversos processos , ambos os Supremos entraram em comum acordo da Unificação da Ordem DeMolay brasileira, formando então o Supremo Conselho DeMolay Brasil (SCDB)

Morte de Alberto Mansur 

Após 32 anos dedicados à Ordem morre Alberto Mansur na madrugada do dia 17 de Julho de 2012, aos 89 anos em virtude de complicações na recuperação de uma cirurgia no tratamento de um câncer. Sua morte foi lamentada por toda a comunidade DeMolay mundial, e em seu velório, no cemitério do Caju, no Rio de Janeiro, contou com a presença de DeMolays do SCODB.

Estrutura 
A Ordem DeMolay apresenta um organização interna que é sumariamente descrita abaixo.

Diretoria executiva - SCODRFB: Grande Mestre, Grande Mestre Adjunto, Grande Secretário Nacional e Adjunto,

 Diretoria Executiva (SCODB): Grande Mestre Nacional, Grande Mestre Nacional Adjunto, Grande Secretário e Grande Tesoureiro.
 Diretoria Executiva (SCODRFB): Grande Mestre e Adjunto, Grande Secretário Nacional e Adjunto, Grande Tesoureiro Nacional e Adjunto e Grande Orador Nacional e Adjunto, Mestre Conselheiro Nacional e seu Adjunto.
 Membros Efetivos (SCODRFB): Grandes Dignitários, Grandes Oficiais (em número de 18), Presidentes de Grandes Comissões e Grandes Mestres Estaduais e Distrital
  Grandes Conselhos Estaduais (SCODRFB) ou Grandes Capítulos Estaduais (SCODB): 1 em cada estado.
 Associação DeMolay Alumni: órgão dos membros que atingiram a maioridade (maior de 21 anos).

Unidades
A Ordem DeMolay apresenta-se além de uma hieraquia interna que parte de um nível mais baixo e cresce até um topo.

A Ordem DeMolay no Brasil tem vários corpos, que são responsáveis pela concessão e administração dos seus diferentes Graus (níveis de instrução):

A. Castelo (SCODRFB) ou Távola (SCODB) (crianças do sexo masculino de 7-12 (SCODB) ou 9-12 (SCODRFB)).
 Escudeiro.

B. Capítulo.
 Grau Iniciático.
 Grau DeMolay.

C. Convento (SCODB) ou Priorado (SCODRFB)
 Cavaleiro

Ilustre Rito da Cavalaria do Brasil (SCODB) (desde 2005):

Série Histórica:

 Cavaleiro da Capela;
 Cavaleiro da Cruz de Salém;
 Ex-Templário;
 Tableau/Tríade;
Série Filosófica:
 Ébano;
 Anôn;
 Cavaleiro da Cadência
Série Honorífica:
 Comendador da Cavalaria;
 Grã-Cruz da Cavalaria;
 Cavaleiro do Manto Prateado

Sublimes Ordens da Cavalaria (SCODRFB) (desde 2011):

Elo Histórico:

 Ordem do Cavaleiro do Pacto Secreto;
 Ordem do Mestre da Cruz de Salém;
 Ordem do Cavaleiro Ex-Templário;
 Ordem do Cavaleiro da Fidelidade;
 Ordem do Cavaleiro da Chama Imortal;
 Ordem do Cavaleiro da Tríade;

Elo Filosófico:

 Ordem do Ébano;
 Ordem do Cavaleiro Anon;
 Ordem do Cavaleiro da Cadência;

D. Corte de Chevalier. (Honraria) 
 Chevalier

E. Preceptório da Legião da Honra. (Honraria) 
 Legionário

Os Castelos e as Távolas são dirigidas por Mestres Escudeiros.

Os Capítulos são dirigidos por Mestres Conselheiros.

Os Conventos e os Priorados são dirigidos por Ilustres Comandantes Cavaleiros.

As Cortes são dirigidas por Grandes Comendadores Chevalier.

Grande Mestre
Grande Mestre é o nome dado à liderança máxima da Ordem DeMolay no País ou no Estado. Existe um Grande Mestre Nacional que é a pessoa que preside o Supremo Conselho, e um Grande Mestre Estadual, para cada Estado, que preside o respectivo Grande Conselho ou Grande Capítulo.

Mestre Conselheiro Nacional
O Mestre Conselheiro Nacional é o jovem eleito no Congresso Nacional (CNOD) para representar os DeMolays durante o período de um ano. Não tem função executiva.

Congressos Nacionais da Ordem DeMolay
São reuniões anuais, conhecidas como CNOD (sigla de Congresso Nacional da Ordem DeMolay), quando são eleitos e empossados os novos dirigentes nacionais. Acontecem desde 1989, mas tomaram corpo a partir de 1997.

Escudeiros da Távola Redonda

Histórico no Brasil 
No Brasil, a Ordem dos Escudeiros foi introduzida por iniciativa do Colégio DeMolay Alumni de Juiz de Fora nº 001, em 7 de dezembro de 2002, alcançando, na mesma data, o reconhecimento do Supremo Conselho da Ordem DeMolay para o Brasil através do Decreto número 009 - 2002/2005. Este foi o primeiro Castelo de Escudeiros da América do Sul, e os responsáveis pela introdução da Ordem no Brasil foram os DeMolays Luís Fernando Marcelino Alves, Daniel Giotti de Paula e Rogers Ferreira Pereira, que traduziram o ritual e apresentaram ao Supremo Conselho da Ordem DeMolay para o Brasil naquela época.

Vários ensaios foram realizados para adequação do ritual aos costumes brasileiros, tais como: reuniões restritas a Escudeiros, DeMolays e Maçons; utilização do termo “Távola” em vez de “Solar” (palavra que levaria a dificuldades de explicação aos futuros escudeiros e quase desconhecida no Brasil); uso de um paramento (camisa social branca de mangas cumpridas, calça social preta e uma gravata azul cumprida com o emblema dos Escudeiros); joias para os Oficiais e Nobre Cavaleiro; a eleição para o cargo de Nobre Cavaleiro, a ser ocupado por um Sênior  DeMolay, ou quando não houver um disponível, por um DeMolay ativo com mais de 18 anos, entre outras.

Ligações externas
Supremo Conselho DeMolay Brasil

Ordem DeMolay
Maçonaria
Organizações maçónicas
Organizações juvenis